Gradska četvrt u Danskoj:
 Hvidovre, gradska četvrt Kopenhagena

Općina u Danskoj:
 Hvidovre (općina), općina u regiji Hovedstaden